Список кантри-хитов №1 2006 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 2006 году.

 Открытием года стала певица Кэрри Андервуд, которая дважды лидировала в чарте с пенями Jesus, Take the Wheel (6 недель №1) и Before He Cheats  (5 недель №1 в кантри-чарте и 64 недели продержался в основном хит-параде Billboard Hot 100). Певица получила премию Грэмми в категории «Лучший новый исполнитель».

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов №1 в США
 Список синглов №1 в США в 2006 году (Billboard)
 Список R&B синглов №1 в США в 2006 году

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot Country Songs chart  – online version. 

Чарты Billboard 2006 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 2006 года
2006 год в музыке США